Unchain My Heart (piosenka)
 Unchain My Heart (album)